Viinikainen ist der Familienname folgender Personen:

 Alpo Viinikainen (* 1941), finnischer Baseballspieler
 Antero Viinikainen (* 1941), finnischer Schriftsteller
 Heikki Viinikainen (* 1984), finnischer Gitarrist
 Joonas Viinikainen (* 1998), finnischer Eishockeyspieler
 Juha Viinikainen (* 1977), finnischer Eishockeyspieler
 Olli-Petteri Viinikainen (* 1998), finnischer Eishockeyspieler
 Teemu Viinikainen (* 1975), finnischer Jazzmusiker
 Urho Viinikainen (1898–1961), finnischer Dramatiker